Iraúna é a designação regionalista para duas espécies diferentes de aves:
Chupim, na Amazônia
Melro, no Brasil em geral

Desambiguação